Slovo Kontrafakt má více významů:

 Kontrafakt (hudební skupina)
 Kontrafakt (skladba) – pojem z muzikologie
 Kontrafaktuální historie – spekulativní studium „co by se stalo, kdyby…“

Odkazy

Reference